Marko Todorović ist der Name folgender Personen:

* Marko Todorović (Schauspieler) (1929–2000), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler 
 Marko Todorović (Basketballspieler) (* 1992), montenegrinischer Basketballspieler
 Marko Todorović Abdula (1780–1823), osmanischer bzw. serbischer Adliger und Militär